XI Островные игры прошли на Шетландских островах (Великобритания) с 6 по 15 июля. В них приняли участие около 2400 спортсменов из 24 сборных.

Виды спорта 
Медали разыгрывались в 15 видах спорта:

 Атлетика
 Бадминтон
 Велоспорт
 Виндсёрфинг
 Волейбол

 Гимнастика
 Гольф
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Плавание

 Сквош
 Стрельба
 Стрельба из лука
 Футбол
 Шары (в помещениях)

Участники и медали

Ссылки 
 Официальный сайт игр 2005
 Результаты по видам спорта всех Островных игр на islandgames.net

Островные игры